Ке́вин Ма́ртин (; 31 июля 1966, Киллам, Альберта) — канадский кёрлингист, скип, чемпион Олимпийских игр 2010 года (канадцы выиграли 11 матчей из 11 на домашней Олимпиаде), серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира 2008 года, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира. Победитель 11 турниров Большого шлема и первый скип, выигравший все возможные подобные турниры. Четырёхкратный чемпион Канады.

Известен также под прозвищами «Старый медведь» () и «Кей-Март» (). Финалист юниорского чемпионата мира 1986 года.

В 2014 ввёден в Зал славы канадского кёрлинга ().

В 2018 во время  введён в Международный зал славы кёрлинга Всемирной федерации кёрлинга.

Личная жизнь 
Кевин Мартин женат на Шауне Мартин и имеет троих детей. Владелец собственного бизнеса. Его сын Каррик Мартин также играет в кёрлинг, в настоящее время в команде Брендана Боттчера.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2010 года
 Видео: 

Персоналии по алфавиту
Кёрлингисты по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Кёрлингисты Канады
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Олимпийские чемпионы от Канады
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Члены Международного зала славы кёрлинга
Члены Зала славы канадского кёрлинга
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу